«Что случилось с Питом» () — независимый короткометражный фильм режиссёра Стива Бушеми.

Сюжет 

В баре Среднего Запада США в середине дня находятся бармен и его одинокий посетитель. Вскоре к ним присоединяется незнакомец — эксцентричный, но на первый взгляд кажущийся совершенно безобидным…

В ролях

Ссылки 
 

Фильмы Стива Бушеми
Короткометражные фильмы США
Короткометражные фильмы 1990-х годов